Die Saison 2013/14 ist die zehnte Spielzeit der 2. Frauen-Bundesliga. Die Saison begann am 8. September 2013 und endete mit dem letzten Spieltag am 1. Juni 2014. Die Relegationsspiele gegen den Abstieg sind für den 9. und 15. Juni 2014 angesetzt.

Die Meisterschaft sicherte sich im Norden die zweite Mannschaft vom 1. FFC Turbine Potsdam. Da diese nicht aufstiegsberechtigt ist rückt Vizemeister Herforder SV nach. Im Süden setzte sich der SC Sand durch. Die Abstiegsränge belegten der SC 13 Bad Neuenahr, der FC Viktoria Berlin, die zweite Mannschaft des FF USV Jena und der TuS Wörrstadt. Außerdem steigt auch Blau-Weiß Hohen Neuendorf als Verlierer der Relegationsspiele ab.

Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spielstätten

Torschützenliste

Süd 
Der SC 07 Bad Neuenahr übertrug sein Spielrecht zur Rückrunde auf den SC 13 Bad Neuenahr.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spielstätten

Torschützenliste

Relegation 
In der Relegation treffen die Drittletzten der beiden Staffeln aufeinander und ermitteln in Hin- und Rückspiel den fünften Absteiger in die Regionalliga. Würzburg gewann das Hinspiel im eigenen Stadion mit 4:3 und lag im Rückspiel lange Zeit mit 0:1 zurück. Aufgrund der Auswärtstorregel hätte Hohen Neuendorf damit die Klasse erhalten. In der Nachspielzeit gelang Würzburgs Theresa Damm noch der Ausgleich zum Klassenerhalt.

|}

Einzelnachweise 

2013/14
Fußballsaison 2013/14